Zu den Strecken des Fahrplanfelds 900 (Zürich HB–Ziegelbrücke–Sargans–Chur) siehe:

 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich HB–Ziegelbrücke)
 Bahnstrecke Ziegelbrücke–Sargans
 Bahnstrecke Chur–Rorschach (Sargans–Chur)

900…